Марк Лопез и Рафаел Надал су бранили титулу, али је Надал одлучио да не учествује те године у конкуренцији парова. Лопез је учествовао у пару са Албертом Рамосом, али су их у другом колу избацили Дмитриј Турсунов и Ненад Зимоњић

Филип Полашек и Лукаш Росол су у финалу победили Кристофера Каса и Филипа Колшрајбера са 6:3, 6:4 и освојили су своје прве титуле у Дохи.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2012."

Отворено првенство Катара у тенису 2012.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови